Хироа́ки Касива́ги (, известен также как Хи́ро Касива́ги; ) — японский кёрлингист.

В составе мужской сборной Японии участник двух , шести  и двух турниров на зимних Азиатских играх; в составе смешанной сборной Японии участник , в составе смешанной парной сборной Японии участник . Пятикратный , .

В «классическом» кёрлинге и в смешанной команде играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : золото (), бронза (, , ).
 Зимние Азиатские игры: серебро (2003, 2007).
 : золото (2000, 2001, 2002, 2003, 2006), серебро (1999, 2004, 2005, 2007).
 : золото (2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Японии по кёрлингу